Lena Bergman kan syfta på:

Lena Bergman (1943), svensk skådespelerska. Dotter till Ingmar Bergman
Lena Bergman (1962), svensk skådespelerska